est une expression anglaise signifiant « argent facile ». Elle évoque parfois allusivement l'argent malhonnêtement acquis.

Elle peut aussi faire référence à :

Musique 

 , album de  sorti le  ;
 , chanson de Johnny Marr présente sur l'album  sorti le .
Easy Money, une chanson de King Crimson

Cinéma 

 , film muet américain d'Albert S. Rogell, sorti en 1925 ;
 , comédie britannique de , sorti en 1934 ;
 , film britannique de Bernard Knowles, sorti en 1948 ;
 Easy Money, comédie américaine de , sorti en 1983 ;
  (), film suédois de Daniel Espinosa, sorti en 2010.

Autres 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur The CW ;
 , roman de Jens Lapidus, publié en 2006.